Ahuexotitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuexotitlán, Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
 Ahuexotitlán, Atlixtac, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar